La Coppa Italia 1999-2000 è stata la quindicesima edizione della manifestazione, la prima riservata solamente alle squadre partecipanti al campionato di Serie A. I turni preliminari, ovvero ottavi e quarti, si sono svolti tra il 23 novembre 1999 e il 14 marzo del 2000. La fase finale, denominata "final four" si è disputata il 10 e 11 aprile 2000 in una sede unica, individuata a Genzano di Roma.

Date

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Final four

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Coppa Italia Serie A di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1999
Calcio a 5 nel 2000